Краснопартизанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Чарышском районе Алтайского края России. Административный центр — село Красный Партизан.

Упразднён 4 марта 2022 года в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1388 человек, в том числе 660 мужчин и 728 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1343 человека.

Населённые пункты 
В состав сельсовета входили 2 населённых пункта:
 село Красный Партизан,
 село Сваловка.

Примечания 

Сельские поселения Чарышского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году